Il singolare del Green World ATP Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Gō Soeda era il detentore del titolo e ha battuto in finale Malek Jaziri 6–1, 3–6, 7–5.

Teste di serie

 Gō Soeda (campioni)
 Malek Jaziri (finale)
 Danai Udomchoke (primo turno)
 Yang Tsung-hua (secondo turno)

  Amir Weintraub (quarti di finale)
  Wang Yeu-tzuoo (quarti di finale)
  Benjamin Mitchell (quarti di finale)
  Harri Heliövaara (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Green World ATP Challenger 2012